Štolfa bzw. Stolfa ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Štolfa (* 1978), tschechischer Volleyballspieler
 Miroslav Štolfa (1930–2018), tschechischer Maler und Grafiker
 Roswitha Stolfa (* 1942), deutsche Politikerin (PDS)